Първа македонска футболна лига 2000/01 е девети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 20 август 2000 г. до 27 май 2001 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Слога Югомагнат.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати 

* Служебен резултат

Голмайстори

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони